Via Borgognona (Firenze)
Via Borgognona (Roma)